Il doppio del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lars Burgsmüller e Takao Suzuki che hanno battuto in finale Juan Ignacio Carrasco e Jairo Velasco, Jr. 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Petr Pála /  Pavel Vízner (quarti di finale)
 Juan Ignacio Carrasco /  Jairo Velasco, Jr. (finale)

 James Greenhalgh /  Marcus Hilpert (primo turno)
 Tomáš Cibulec /  Radek Štěpánek (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 1999